Riachuelensi – abitanti di Riachuelo (Rio Grande do Norte)
Riachuelensi – abitanti di Riachuelo (Sergipe)